La route nationale 109 peut désigner à la fois :

 Route nationale 109 en Chine
 Route nationale 109 en France métropolitaine
 Route nationale 109 en Italie
 Route nationale 109 en Slovénie

Voir aussi